Shakya Yeshe (tib. shAkya ye shes) bezeichnet folgende Personen:

 Shakya Yeshe (Abt) (1147–1207), tibetischer Geistlicher, Abt des Klosters Tshel Gungthang
 Chamchen Chöje Shakya Yeshe (1354–1435), Lama der Gelug-Schule des tibetischen Buddhismus
 Drogmi Shakya Yeshe (~994–~1078), Übersetzer des tibetischen Buddhismus